

Germania 
 Bernstadt – comune del circondario dell'Alb-Danubio (Baden-Württemberg)
 Bernstadt a. d. Eigen – città del circondario rurale di Görlitz (Sassonia)

Polonia 
 Bernstadt an der Weide, oggi Bierutów – città nel voivodato della Bassa Slesia (distretto di Oleśnica)